

Сажино — село, Артинський міський округ, Свердловська область
 Сажино — присілок, Ішимський район, Тюменська область
 Сажино — присілок, Шуміхинський округ, Курганська область